Drenova – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Prnjavor
 Drenova Glavica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Bosanska Krupa

 Donja Drenova – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w mieście Sveti Ivan Zelina
 Gornja Drenova – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w mieście Sveti Ivan Zelina

 Drenova – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Brus
 Drenova – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Čajetina
 Drenova – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Gornji Milanovac
 Drenova – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Prijepolje
 Mala Drenova – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Trstenik
 Velika Drenova – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Trstenik

Osoby
 Aleksander Stavre Drenova  – albański poeta
 Valeria Drenova – albańska pianistka, koncertmistrzyni zespołu Teatru Opery i Baletu w Tiranie.